Бандтке () — дворянский род.

 Бандтке, Ежи Самуэль (1768—1835) — польский историк, библиограф, филолог.
 Стенжинский-Бандтке, Ян Винценты (1783—1846) — брат предыдущего, юрист, историк права.
 Бандтке-Стенжинский, Казимир Владислав (1813—1876) — нумизмат, сын предыдущего.

Примечания

Литература 
 
 
 Дневник Законов Царства Польского, т. VIII, стр.212

Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера